Фалкао (Falcão) може да се односи на:

 Радамел Фалкао, колумбијски фудбалер
 Алесандро Роза Вијер, надимак Фалкао, бразилски фудбалски и футсал играч
 Пауло Роберто Фалкао, бразилски фудбалски тренер и бивши фудбалер
 Ричард Фалкао, бразилски фудбалер
 Маикел Фалкао, МБВ борац